Fujita è un termine giapponese che può riferirsi a:

Persone 
Iyozō Fujita, aviatore giapponese
Kazuko Fujita, autrice di fumetti
Ray Fujita, attore giapponese
Toshiko Fujita, doppiatrice giapponese
Toshiya Fujita, regista giapponese
Tsuguharu Foujita, pittore nippo-francese

Altro 
Scala Fujita
5352 Fujita, asteroide